George Harrison peut désigner :
 George Harrison (1939-2011), nageur américain ;
 George Harrison (1943-2001), chanteur et guitariste anglais des Beatles.

Titre 

 George Harrison, le sixième album studio publié en solo par George Harrison en 1979.